Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Baku Cup 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 20. bis 21. Juli 2014 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Baku